La saison 2016-2017 de l'Avenir sportif de Gabès est la  du club dans l'élite. Il dispute également la coupe de Tunisie.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif 

|-
!colspan=8 style="background: #000000" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #000000" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #000000" align=center|
|-

Matchs amicaux

Championnat de Tunisie

Phase de poules 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

| valign="top" align="left" width="33%" |

|}

Play-out 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

| align="left" valign="top" width="33%" |

|}

Coupe de Tunisie 2016-2017

Statistiques

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Références 

Gabès AS